Алексей Повчий (; 17 марта 1754 — 11 июля 1831) — епископ мукачевский с 22 марта 1816 года по 11 июля 1831 год.

Биография 
Алексей Повчий родился 17 марта 1754 года. В 1789 году он был рукоположён в священника. 22 марта 1816 года Алексей Повчий был избран епископом Мукачева. 28 июля 1817 года Святой Престол утвердил его избрание и 6 ноября 1817 года Алексей Повчий был рукоположён в епископа орадским епископом Самуилом Вулканом.

Алексей Повчий занимался благотворительной деятельностью. В 1826 году он начал строительство приютского дома, который был закончен епископом Василием Поповичем в 1840 году. Рукоположил в епископа Георгия Тараковича, который стал первым епископом Прешова.

Алексей Повчий скончался 11 июля 1831 года.

Примечания

Литература 
 Енциклопедія історії та культури карпатських русинів / Під ред. П. Р. Маґочія. — Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2010. — С. 607—608.

Ссылки 
 Информация

Епископы Русинской грекокатолической церкви